Kuwszynowka () – nazwa toponimów i hydronimu w Rosji

 Kuwszynowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Kuwszynowka – wieś w obwodzie uljanowskim
 Kuwszynowka – dopływ Okłana w dorzeczu Penżyny